Суперкубок Албанії з футболу 2002 — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 14 вересня 2002 року між чемпіоном Албанії Тираною та переможцем кубку Динамо (Тирана).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 
 Фінали Суперкубка Албанії на calciomondialeweb 

2002
Албанія